Eupholoe är ett släkte av ringmaskar. Eupholoe ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Eupholoe